

Geografia 
 Schulenburg – comune della contea di Fayett, Texas, Stati Uniti d'America

Persone 
 Gerhard Schulenburg – arbitro di calcio tedesco

Altro 
 Schulenburg – dinastica tedesca
 Castello di Schulenburg – castello medievale della città di Salzwedel, Sassonia-Anhalt

Pagine correlate 
 Von der Schulenburg